

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Turew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan
 Turew – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan